Parmenión (i. e. 400 k. – i. e. 330) makedón hadvezér
Parmenión (i. e. 3. sz.) görög építész
Parmenión (i. e. 1. sz. – i. sz. 1. sz.) görög epigrammaköltő